Sophienlust steht für

 Schloss Sophienlust, 1718 errichtetes Gut mit Schlösschen nahe Meiningen in Thüringen, ab 1785 Gut Amalienruh genannt
 Sophienlust (Schloss Burgk), Pavillon bei Schloss Burgk
 Sophienlust (Landsitz), Landsitz der Schriftstellerin Gertrud von Brockdorff bei Plön
 Sophienlust (Romanserie), vollständiger Titel Sophienlust, das Haus der glücklichen Kinder, ehemalige Heftromanserie im Kelter-Verlag